

Astronomia
 3041 Webb – asteroide
 Webb – cratere sulla superficie della Luna
 Telescopio spaziale James Webb – telescopio spaziale ad infrarosso

Geografia 
 Antartide
 Ghiacciaio Webb – ghiacciaio nella regione centro-occidentale della Dipendenza di Ross
 Webb Nunataks – gruppo di nunatak (picchi rocciosi isolati) antartici, nel Neptune Range
 Canada
 Webb No. 138 – municipalità rurale del Saskatchewan
 Stati Uniti d'America
 Webb – città della Contea di Houston, Alabama
 Webb – città della Contea di Clay, Iowa 
 Webb – città della Contea di Tallahatchie, Mississippi 
 Webb – città della Contea di Herkimer, New York
 Webb – area non incorporata della contea di Webb, Texas
 Webb City – comune della Contea di Jasper, Missouri, 
 Contea di Webb – contea del Texas

Persone